Mick Wingert (Lemoore, Califòrnia, 4 de juliol de 1974) és un actor còmic, cantant, i músic estatunidenc.

Actors de cinema californians
Actors de sèries de televisió californians
Cantants californians
Persones del comtat de Los Angeles
Actors de doblatge californians